Enjoy est le best of de Bob Sinclar. L'album regroupe des chansons de ses trois premiers albums studio Paradise, Champs-Élysées et III. L'album sorti pour les 10 ans de carrière de l'artiste contient un DVD.

Liste des pistes

Lien externe 
 Album sur Discogs
Album Enjoy sur Allmusic
Album Enjoy sur NRJ

Album musical sorti en 2004
Album de Bob Sinclar